Критенден има више значења:
 Округ Критенден (Арканзас)
 Округ Критенден (Кентаки)